Cuca - um personagem do folclore brasileiro
Cuca (personagem) - personagem de Monteiro Lobato

Pessoas
Cuca (treinador de futebol)
Cuca Lazarotto - apresentadora brasileira de TV, ex-VJ da MTV Brasil
Cuca Roseta - fadista

Localidades

Cuca (Luanda)

Cuca (Argeş)
Cuca (Galaţi)
Outros
Rio Cuca

Culinária
Streuselkuchen - bolo de origem alemã

Outros
Cuca BGI - uma cerveja angolana 
Cuca (bolo) - receita de bolo
Cuca (banda) - banda mexicana
Seu Cuca - banda brasileira
Cuca (revista em quadrinhos) - uma revista em quadrinhos protagonizada pela personagem do folclore
Mestre-cuca - designativo para cozinheiro profissional

Desambiguação